Tay River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Tay River (Clearwater River), in Alberta
 Tay River (Nashwaak River), in New Brunswick 
 Tay River (Pelly River), in Yukon 
 Tay River (Rideau River), in Ontario 

Siehe auch:
 Tay, Fluss in Schottland